Андре́ Робе́р Эно́ (; род. 17 июня 1986, Водрёй-Дорион, Квебек, Канада) — канадский футболист, защитник клуба «Кайзерслаутерн». Выступал за сборную Канады.

Клубная карьера 

Эно начал свою карьеру в канадском «Монреаль Импакт», выступавший в первом дивизионе чемпионата США. За команду он провёл всего три матча.

В 2005 году Андре переходит в чешский клуб «Баник», где в то время выступал ветеран чешского футбола Хорст Зигль. Эно быстро адаптировался в команде, став все чаще выходить в основном составе. В феврале 2006 года он забил победный гол в победном матче против «Словацко». В 2008 году Андре выступал за пражскую «Спарту» на правах краткосрочной аренды.

14 апреля 2009 года Эно перешёл в команду MLS «Хьюстон Динамо», подписав четырёхлетний контракт. 3 мая того же года в матче против «Нью-Инглэнд Революшн», он дебютировал в MLS. 25 октября в поединке против «Чивас США», Эно забил свой первый гол за «Хьюстон». Летом 2011 года Эно интересовался французский «Бордо», но защитник принял решение остаться в США.

Зимой 2013 года Эно перешёл в шотландский «Росс Каунти». 23 сентября в матче против «Мотеруэлла» Андре дебютировал в шотландской Премьер-лиге. 19 мая в поединке против «Ивернесса» он забил свой первый гол за команду.

Летом 2013 года Андре перешёл в немецкий «Аален», подписав двухлетний контракт. 19 июля в матче против «Зандхаузена» он дебютировал во Второй Бундеслиге. 24 октября 2014 года в поединке против берлинского «Униона» Эно забил свой первый гол за «Аален».

12 августа 2015 года Андре подписал контракт с «Магдебургом» сроком до 30 июня 2016 года. 16 августа в матче против «Галлешера» он дебютировал в третьей немецкой лиге. 20 апреля 2016 года Эно продлил контракт с «Магдебургом» до 30 июня 2018 года. 11 марта 2018 года в матче против своего бывшего клуба «Аален» он забил свой первый гол за «Магдебург».

Летом 2018 года Эно перешёл в «Кайзерслаутерн», подписав двухлетний контракт. За «Кайзерслаутерн» он дебютировал 28 июля в матче стартового тура сезона 2018/19 против «1860 Мюнхена». 4 мая 2019 года в матче против «Унтерхахинга» он забил свой первый гол за «Кайзерслаутерн». 3 августа 2020 года Эно подписал новый годичный контракт с «Кайзерслаутерном».

Международная карьера 
В 2005 году Эно в составе молодёжной сборной Канады был участником молодёжного чемпионата мира в Нидерландах, где принял участие в трёх матчах.

В ноябре 2006 года в товарищеском матче против сборной Венгрии, он дебютировал за сборную Канады. 11 октября 2008 года в поединке отборочного раунда чемпионата мира 2010, против сборной Гондураса, Эно забил свой первый гол за национальную команду.

В 2007 году Эно помог сборной завоевать серебряные медали Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл против сборных Коста-Рики, Гваделупы, Гватемалы, Гаити и США.

В 2009 году Андре во второй раз принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он принял участие в матче против сборной Коста-Рики.

В 2011 году Эно в третий раз попал в заявку на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он принял участие в матчах против сборных США, Панамы и Гваделупы.

В 2015 году Эно попал в заявку сборной на участие в Золотом кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Коста-Рики и Ямайки.

Голы за сборную Канады

Достижения 
Командные

 «Магдебург»
 Победитель Третьей лиги Германии: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Канадской футбольной ассоциации

Игроки сборной Канады по футболу
Футболисты Канады
Игроки ФК «Монреаль Импакт» (1992—2011)
Игроки ФК «Баник» Мост
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Росс Каунти»
Игроки ФК «Аален»
Игроки ФК «Магдебург»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»